Брилинський — українське прізвище.
 Йосиф Брилинський — священик УГКЦ, громадський діяч, посол Райхсрату. 
 Арсеній (Брилинський), у світі Стефан — Перемиський православний єпископ
 Брилинський Юрій Богданович — актор.
 Брилинський Михайло Петрович — підприємець, ливарник

Українські прізвища